Kotschin steht für:
 Nikolai Jewgrafowitsch Kotschin (1901–1944), russischer Mathematiker
 Kochi (Indien), Stadt in Kerala, Indien
 Kovčín, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien

Siehe auch:
 Cochin
 Pelageja Jakowlewna Polubarinowa-Kotschina (1899–1999), russische Mathematikerin